Ranst steht für

 Ranst, eine Gemeinde in der Region Flandern

Ranst ist der Familienname folgender Personen:

 Constantin Ranst (1635–1714), Kaufmann in Diensten der Niederländischen Ostindien-Kompanie (VOC), einer der reichsten Niederländer seiner Zeit
 Do van Ranst (* 1974), flämischen Schriftsteller